Super Bowl IX was de negende editie van de Super Bowl, de American Football-finale tussen de kampioenen van de National Football Conference en de American Football Conference van 1974. De Super Bowl werd op 12 januari 1975 gehouden in het Tulane Stadium in New Orleans. De Pittsburgh Steelers wonnen de wedstrijd met 16–6 tegen de Minnesota Vikings en werden zo de kampioen van de National Football League.

Play-offs 
Play-offs gespeeld na het reguliere seizoen.

09
Sport in 1975
Sport in New Orleans